«Ночной пассажир» — советский короткометражный фильм 1961 года снятый на киностудии «Мосфильм» греческим режиссёром Маносом Захариасом, по одноимённой повести французского писателя Мориса Понса.

Сюжет 
Журналист Жорж Прадье едет на своём Chevrolet Corvette из Парижа в Шампаньоль, и по просьбе знакомой берёт с собой её друга алжирца. 

На остановке в кафе Жорж становится свидетелем издевательств отдыхающих там французских военных над алжирцем, презираемого ими как представителя французской колонии, сражающегося Алжира. Через какое-то время Жорж, сообразив кого он везёт, задумывается над тем, не являтся ли он помогая алжирцу предателем Франции. По радио сообщают о покушении в Париже на деятеля алжирского сопротивления, приписывая акцию «североафриканским террористам», но спутник Жоржа говорит, что это провокация ультраправых. А также сообщает, что у него в сумке сорок четыре миллиона франков — касса ФНО, деньги за которыми ведут охоту многие. 

Жоржу нужно решить — на чьей он стороне, и поможет ли он своему пассажиру…

В ролях 
 Борис Иванов — Жорж Прадье
 Манос Захариас — алжирец
 Марина Фигнер — хозяйка кафе
 Владимир Пицек — жандарм
 Пётр Соболевский — портье

 Рецензии 
 Моисеенко Н.'' — Стадание и мужество. Два фильма о патриотах Алжира (Докум. фильм «Алжирский дневник» и худож. фильм «Ночной пассажир») // Комсомольская правда, 7 июня 1962

Источники 
 Ночной пассажир // Советские художественные фильмы: 1958—1963 / ВГФК. — М.: Искусство, 1968. — стр. 397

Чёрно-белые фильмы СССР
Короткометражные фильмы СССР 1961 года
Короткометражные фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы о войне за независимость Алжира
Роуд-муви